El término Abra hace referencia a varios artículos:

Accidentes geográficos
 Abra o cluse, corte transversal en una cadena montañosa, producido tanto por sismos como, más  generalmente, por las aguas de un río, que habitualmente es usado para franquear la cordillera.
 Abra (geomorfología), entrada de mar en tierra, de menor proporción que una bahía, que  ofrece resguardo para que los buques puedan fondear en ella.
 Abra (silvicultura), espacio de terreno desprovisto de árboles en medio de un bosque o selva. En algunos lugares se usa como trocha: el espacio de terreno en el monte que está desprovisto de maleza y permite transitar por él.
Abra (climatología), popularmente primer momento del amanecer, previo al alba que asoma en el horizonte, más notable en espacios montañosos donde se proyecta como haz de luz.

Lugares

En América del Sur
 Abra del Acay, paso de carretera de la provincia de Salta, Argentina.
 Abra Pampa,  ciudad de la provincia de Jujuy, Argentina.
 Abra del Picacho,  localidad del departamento de Santa Cruz, Bolivia.
 Abra de Porculla, paso transandino en el norte de Perú
 El Abra,  lugar arqueológico ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia.
 Abra de Anticona o Ticlio, paso montañoso en la Cordillera Central (Perú). Se encuentra en el distrito de Chicla, provincia de Huarochiri, departamento de Lima.

En Filipinas
 El Abra (Filipinas), una provincia.
 Río del Abra.

Además
 Abra (género), género de moluscos de la familia Semelidae.
 Abra,  una de las 801 especies de Pokémon, del tipo psíquico, y que forma parte de la región de Kanto.